Peter Sandwall ist der Name folgender Personen:

* Peter Sandwall (Musiker) (* 1950), schwedischer Liedermacher christlicher Popmusik
 Peter Sandwall (Beamter) (* 1963), schwedischer Beamter, seit 2012 Generaldirektor der Schwedischen Streitkräfte